Daboia — род ядовитых змей семейства гадюковых.

Классификация 
Согласно данным сайта Reptile Database, к роду относят 4 вида:
 
 
 , или дабойя
 

Ранее род рассматривался как монотипический, и в его состав включали только цепочную гадюку.

Примечания